Csehország
 Telnice, település a Brno-vidéki járásban
 Telnice, település az Ústí nad Labem-i járásban